Bukovina ist der Name folgender Orte in der Slowakei:

 Bukovina (Hliník nad Hronom), Ortschaft in der Mittelslowakei bei Hliník nad Hronom
 Bukovina (Kosihovce), Ortschaft in der Südslowakei bei Kosihovce
 Bukovina (Liptovský Mikuláš), Gemeinde in der Nordslowakei bei Liptovský Mikuláš
 Bukovina (Nová Baňa), Ortschaft in der Mittelslowakei bei Nová Baňa
 Bukovina (Poltár), Ortschaft in der Südslowakei bei Poltár
 Bukovina (Terchová), Ortschaft in der Nordslowakei bei Terchová
 Bukovina (Timoradza), Ortschaft in der Westslowakei bei Timoradza

Bukovina ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Bukovina nad Labem, Gemeinde im Okres Pardubice
 Bukovina u Brna (deutsch Großbukowin), Gemeinde im Okres Blansko
 Bukovina u Čisté, Gemeinde im Okres Semily
 Bukovina u Přelouče, Gemeinde im Okres Pardubice
 Horní Bukovina (deutsch Oberbukowin), Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Bukovina, Ortsteil von Kralovice im Okres Plzeň-sever
 Bukovina (Podbořanský Rohozec), Ortsteil von Podbořanský Rohozec, Okres Louny
 Velká Bukovina (deutsch Großbocken), Gemeinde im Okres Děčín
 Bukovina (Levín) (deutsch Gügel), Ort in der Gemeinde Levín, Okres Litoměřice

 Burg Bukovina, Tschechien

Siehe auch:
 Bukowina (Begriffsklärung)
 Bukowynka